Total Pop! First 40 Hits – album kompilacyjny brytyjskiego duetu Erasure wydany w  roku 2009. Zawiera single z lat od 1985 do 2009.

Utwory

CD1 – Pop! The First 20 Hits 
 Who Needs Love Like That 
 Heavenly Action 
 Oh L’amour
 Sometimes
 It Doesn't Have to Be
 Victim of Love
 The Circus
 Ship of Fools
 Chains of Love
 A Little Respect
 Stop!
 Drama!
 You Surround Me
 Blue Savannah
 Star 
 Chorus
 Love to Hate You
 Am I Right
 Breath of Life
 Take a Chance on Me

CD2 – Pop2! The Second 20 Hits 
 Always
 Run to the Sun
 I Love Saturday
 Stay with Me
 Fingers & Thumbs (Cold Summer's Day)
 Rock Me Gently
 In My Arms
 Don't Say Your Love Is Killing Me
 Rain – Al Stone Mix
 Freedom
 Moon & The Sky – JC’s Heaven Scent Radio Re-Work
 Solsbury Hill
 Make Me Smile (Come Up And See Me)
 Breathe
 Don't Say You Love Me
 Here I Go Impossible Again 
 I Could Fall in Love with You
 Sunday Girl
 Storm in a Teacup
 Always – 2009 Mix

CD3 – Erasure Live 1987-2007 
 Spiralling – The Circus Tour, 1987
 The Hardest Part – The Innocents Tour, 1988
 Drama! – The Wild! Tour, 1989
 Knocking on Your Door – The Wild! Tour, 1989
 Push Me Shove Me – Milton Keynes Bowl, 1990
 Voulez-Vous – Phantasmagorical Tour, 1992
 Am I Right? – Phantasmagorical Tour, 1992
 Heart of Stone – Phantasmagorical Tour, 1992
 Who Needs Love Like That – The Tiny Tour, 1996
 Rain – Cowboy Tour, 1997
 Everybody's Got to Learn Sometime – EIS Christmas Concert, 2002
 Piano Song – The Other Tour, 2003
 Hideaway – The Erasure Show, 2005
 Breathe – The Acoustic Tour, 2006
 Oh L’amour – Light at the End of the World Tour, 2007

DVD – Erasure at the BBC 1986-2005 
 Sometimes – Top of the Pops, 04 Dec 1986
 It Doesn't Have to Be – The Tom O’Connor Roadshow, 02 Mar 1987
 Victim of Love – Daytime Live, 22 Oct 1987
 The Circus – Daytime Live, 22 Oct 1987
 Ship of Fools – Wogan, 26 Feb 1988
 Chains of Love – Top of the Pops, 16 Jun 1988
 A Little Respect – Going Live!, 15 Oct 1988
 Stop! – Top of the Pops, 15 Dec 1988
 Chorus – Wogan, 28 Jun 1991
 Love to Hate You – Top of the Pops, 03 Oct 1991
 Am I Right? – Top of the Pops, 05 Dec 1991
 Breath of Life – Top of the Pops, 26 Mar 1992
 Who Needs Love (Like That) – Top of the Pops, 29 Oct 1992
 Always – Top of the Pops, 07 Apr 1994
 Run to the Sun – Top of the Pops, 28 Jul 1994
 I Love Saturday – Smash Hits Poll Winner's Party, 04 Dec 1994
 Stay with Me – Pebble Mill, 30 Nov 1995
 Fingers & Thumbs (Cold Summer's Day) – Pebble Mill, 30 Nov '95
 Don't Say Your Love Is Killing Me – Top of the Pops, 07 Mar 1997
 Solsbury Hill – Top of the Pops, 17 Jan 2003
 Breathe – Top of the Pops, 14 Jan 2005
 Top of the Pops 2 Erasure Special – 09 Apr 2003
 Sometimes – The Tom O’Connor Roadshow, 02 Mar 1987
 How Many Times? – The Late Show, 18 Oct 1989
 Miracle – Later... with Jools Holland, 21 May 1994
 Because You’re So Sweet – Later... with Jools Holland, 21 May 1994

Bonusowe utwory (jedynie w formie cyfrowej) 
 Oh L’amour – August Mix
 Boy – Acoustic
 All This Time Still Falling Out of Love – Original Mix

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lista utworów

Albumy Erasure
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy Mute Records
Albumy wyprodukowane przez Flooda
Albumy wyprodukowane przez Garetha Jonesa
Albumy wyprodukowane przez Marka Saundersa